Фридрих Хустедт (15 декабря 1886—1 апреля 1968) —  ботаник-диатомолог и педагог, известный своими исследованиями в области систематики диатомовых водорослей.

Биография и трудовая деятельность 
Фридрих Карл Хустедт родился 15 декабря 1886 года в Бремене, Германия, в семье плотника. Семья была небогатой, он был седьмым по счёту ребёнком. Интерес к водорослям появился у него под влиянием его учителя, Эрнста Леммерманна (1867-1915), известного немецкого ботаника, специализировавшегося в области альгологии. Впоследствии Хустедт назвал в честь учителя вид диатомовой водоросли: Achnanthes lemmermannii Hustedt 1933. В марте 1914 года он женился на Марии Болте. У них было четверо детей: трое сыновей и одна дочь. Он преподавал в начальной школе в течение 32 лет, где был учителем рисования с 1907 года, а в 1924 году стал завучем школы Hauffstraße в Бремене. Хустедт занимался в свободное время изучением диатомовых, которые  он собирал в основном в реках и лиманах Северной Германии. Интерес Хустедта к диатомовым водорослям первоначально было его хобби, но его положение в научном обществе быстро росло: в 1939 году его убедили оставить школу, с оставлением финансирования, чтобы посвящать больше времени профессиональному  изучению диатомовых водорослей. В 1963 году он продаёт свою коллекцию государству, понимая её ценность для научного сообщества. Он описал 1942 таксона различного ранга и в конечном итоге собрал одну из самых больших в мире коллекций микропрепаратов диатомовых водорослей (диатомотеку), которая в настоящее время находится в Институте полярных и морских исследований им. А. Вегенера, Бремерхафен, Германия.

Фридрих Хустедт скончался 1 апреля 1968 года, на 82 году жизни, в Бремене.

Научное наследие Хустедта 

Хустедт оставил очень большое научное наследие. В течение своей долгой жизни он опубликовал и описал невероятно большое количество таксонов диатомовых водорослей: 5 родов, 1448 видов, 350 разновидностей и 139 форм. Это количество видов составляет более 12 % от общего числа известных диатомовых водорослей на 1968 год. Хустедт был третьим и последним великим пионером исследования диатомовых старой школы, наряду с Эренбергом и Кютцингом и одним из самых выдающихся диатомологов XX века.

Хустедт принял классификацию диатомовых водорослей Шютта- Острупа и установил окончания наименований таксонов всех рангов соответственно современной ботанической номенклатуре. Он рассматривал диатомеи как особый отдел водорослей - Bacillariophyta, имеющий один класс - Diatomatae, делящийся на 2 порядка - Centrales и Pennales, которые он делил на те же подпорядки, что и Шютт, но в связи с тем, что Хустедт в свою классификационную систему включил только современные диатомеи, у него подпорядок Шютта Rutilarioideae, включающий ископаемые диатомеи, отсутствует.

Хустедт подготавливал диатомовые водоросли к заключению в постоянные микропрепараты следующим образом: метод был основан на реакции окисления смесью перекиси водорода (H2O2) с двухромовокислым калием (K2Cr2O7) или марганцовокислым калием (KMnO4). Материал, отмытый от фиксатора и солей кальция, помещался в фарфоровую чашку, к нему приливался 30%-й  раствор перекиси водорода (H2O2) и чашка накрывалась стеклом. Через 5 минут осторожно прибавляли 1 мг порошка бихромата калия (K2Cr2O7) или перманганата калия (KMnO4), при этом образовывались пары и во втором случае выпадал осадок диоксида марганца (MnO2), который растворяли добавлением небольшого количества 10%-й уксусной кислоты (CH3COOH). Очищенные панцири отмывали повторным центрифугированием с дистиллированной водой. Для очищения диатомей этим способом требовалось всего несколько минут.

Коллекция Хустедта 
Фридрих Хустедт оставил после себя 60 тысяч постоянных микропрепаратов и более 20 тысяч образцов материала (сухого и в глицерине). Его коллекция была одной из самой больших частных коллекций того времени. Несколько лет было потрачено на документирование его наследия, начиная от образцов, литературы до фотографирования микропрепаратов и типизации таксонов его учеником, Реймером Симонсеном.

Таксоны Хустедта 
Микрофотографии голотипов диатомовых водорослей, описанных Хустедтом, представлены в трёхтомном атласе Реймера Симонсена.

Таксоны, названные в честь Хустедта 
Названия таксонов даны согласно публикациям, в которых они были описаны.

Род Hustedtia Meister 1932 с видом Hustedtia mirabilis Meister 1932.

Виды, разновидности и формы:
 Achnanthes hustedtii (Krasske) Reimer in Patrick & Reimer 1966
 Achnanthes hustedtii Bily & Marvan 1959 
 Actinella hustedtii J.P. Kociolek in J.P. Kociolek, D. Lyon & S. Spaulding 2001
 Actinocyclus hustedtii Meister 1932
 Amphiprora hustedtii Cholnoky 1960
 Amphiprora hustedtii Meister 1937
 Amphora hustedtii Z. Levkov 2009
 Asteromphalus hustedtii (Kolbe) Thorrington-Smith 1970
 Aulacodiscus hustedtii Ross & Sims 1970
 Cerataulus hustedtii Amossé 1969
 Cocconeis hustedtii Krasske 1923
 Coscinodiscus hustedtii Jouse in Proschkina-Lavrenko 1949
 Coscinodiscus hustedtii Muller-Melchers 1953
 Cyclotella hustedtii Jurilj 1954
 Cymbella hustedtii Krasske 1923
 Denticula hustedtii Simonsen & Kanaya 1961
 Diatomella hustedtii Manguin in Bourrelly & Manguin 1954
 Diploneis hustedtii Meister 1935
 Encyonema hustedtii Krammer 1997
 Frustulia rhomboides f. hustedtii Germain 1981
 Geissleria hustedtii D. Metzeltin, H. Lange-Bertalot & F. García-Rodríguez 2005
 Gomphonema hustedtii E. Reichardt 2005
 Licmosphenia hustedtii Amossé 1970
 Liriogramma hustedtii Kolbe 1955
 Mastogloia hustedtii Meister 1935
 Microneis hustedtii Meister 1932
 Navicula hustedtii Krasske 1923
 Neidium hustedtii Bastow 1954
 Nitzschia hustedtii Sheshukova in Proschkina-Lavrenko 1950 
 Pinnularia hustedtii Meister 1935
 Plumosigma hustedtii Nemoto 1956
 Rutilaria hustedtii Ross 1995
 Scoliopleura hustedtii Meister 1932
 Stauroneis hustedtii Simonsen ex Hustedt 1959
 Surirella hustedtii Pantocsek 1908
 Thalassiosira hustedtii Poretzky & Anissimova 1933 
 Tropidoneis hustedtii Manguin 1954

Некоторые работы 
 Hustedt, F. (1908) Beitrage zur Algenflora von Bremen: I - 5. 1. Ueber den Bacillariaceenreichtum eines Tuempels in der Umgegend von Bremen. 2. Die Bacillariaceenvegetation des Torfkanals. 3. Bacillariaceen aus der Ochtum.4. Bacillariaceen aus der Wuemme. 5. Die Diatomeenflora einiger Sumpfwiesen bei Bremen.
 Hustedt, F. (1908) Beitrage zur Algenflora von Bremen: II. DieBacillarienvegetation des Torfkanals. Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Bremen. Vol. 19(29),. pg. 418-452.
 Hustedt, F. (1909) Beitrage zur Algenflora von Bremen: III. Bacillariaceen ausder Ochtum. Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Bremen. Vol. 20(1), pg. 91-120.
 Hustedt, F. (1909) Susswasser-Diatomeen Deutschlands. Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart, Erste und Zweite Auflage. - pg.70 10 pls.
 Hustedt, F. (1909) Uber eine neue endophytisch lebende Dactylococcopsis-Art. Hedwigia - Vol. 48 pp. 140–141, 3 figs.
 Hustedt, F. (1910) Arbeiten ueber Diatomeen 1910-1939 (Forts.). 1. Die BacillariaceenGattung Tetracyclus Ralfs. 2. Zellpflanzen Ostafrikas : Bacillariales. 3. Untersuchungen ueber die Natur der Harmattantruebe. 4. Die BacillariaceenVegetation des Lunzer Seengebiets. 5. Vom Sammeln und Praeparieren der Kieselalgen.
 Hustedt, F. (1910) Deutsche Salzwasserdiatomeen: I. Mikrokosmos. Vol. 4(7). pg. 129-133.
 Hustedt, F. (1911) Beitrage zur Algenflora von Bremen. IV. Bacillariaceer aus der Wumme. Abhandlungen Naturwissenschaftlichen Verein zu Bremen. - Vol. 20 No. 2 pp. 257–315, 3 pls.
 Hustedt, F. (1911) Desmidiaceae et Bacillariaceae aus Tirol: Ein Beitrag zur Kenntnis der Algenflora europaeischer Hochgebirge. Archiv fuer Hydrobiologie und Planktonkunde. Vol. 6. pg. 307-346.
 Hustedt, F. (1912) Bericht uber einige Bacillariaceenproben des Achensees (Tirol). Archiv fur Hydrobiologie (und Planktonkunde). - Vol. 7 No. 4 pp. 693–700, 6 Textfig.
 Hustedt, F. (1913) Deutsche salzwasser-Diatomeen. II. Mikrokosmos. Mikrokosmos -Vol. 7 pp. 180–186
 Hustedt, F. (1913) Deutsche Salzwasserdiatomeen : III. Die Gattung PleurosigmaW.Sm. Mikrokosmos. Vol. 7(12). pg. 286-289. 
 Hustedt, F. (1913) Deutsche Salzwasserdiatomeen. Mikrokosmos. Vol. 7(8). pg. 180-185.
 Hustedt, F. (1914) Bacillariales aus den Sudeten und einigen benach-barten Gebieten des Oderta. Archiv fur Hydrobiologie und Planktonkunde. - Vol. 10 pp. 1–128, 2 pls.
 Hustedt, F. (1914) Die Bacillariaceen-Gattung Tetracyclus Ralfs : Kritische Studien ueber Bau und Systematik der bisher beschriebenen Formen. Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Bremen. Vol. 23(1). pg. 90-107.
 Hustedt, F. (1914) Die bacillariaceen-gattung Tetracyclus Ralfs. Abhandlungen Naturwissenschaftlicher Verein zu Bremen - Vol. 23 No. 1 pp. 88–107, 5 taf.
 Hustedt, F. (1914) Susswasser-Diatomeen Deutschlands. Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart. - pg.88 10 pls.
 Hustedt, F. (1921) Bacillariales. In: B. Schroder: Zellpflanzen Ostafrikas, gesammelt auf der Akademischen Studienfahrt 1910. Hedwigia 63: 117-173. 1 Tafel.
 Hustedt, F. (1922)  Bacillariales aus Innerasien gesammelt von Dr. Sven Hedin. In: Sven Hedin: Southern Tibet 1906-1908, 6: 107-152.
 Hustedt, F (1922) Bacillariales aus Schlesien. I. Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft. - Vol. 40 No. 3 pp. 98–103.
 Hustedt, F. (1922) Die Bacillariaceen-Vegetation des Lunzer Seengebietes (NiederOsterreich). Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie. - Vol. 10 pp. 40–112, 233-270, Pl. III.
 Hustedt, F. (1923) Ueber recente diatomeen-ablagerungen in Deutschland. Mikrobiologische Monatshefte - Vol. 1 pp. 4 pp. (1922/1923)
 Hustedt, F. (1923) Vom Sammeln und Praeparieren der Kieselalgen. Schriften der Freien Vereinigung von Freunden der Mikroskopie.1/2, 1923 : 1-15.
 Hustedt, F. (1923) Zur Morphologie und Auxosporenbildung von Melosira Juergensi Ag. und Melosira arenaria Moore. Archiv fuer Hydrobiologie. Vol. 14. pg. 720-725.
 Hustedt, F. (1924) Die Bacillariaceen-Vegetation des Sarekgebirges. Naturwissenschaftliche Untersuchungen des Sarekgebirges in Schwedisch-Lappl - Vol. 3 No. 6 pp. 525–827, 17-22.
 Hustedt, F. (1925) Bacillariales aus den Salzgewaessern bei Oldesloe in Holstein. Mitt.Geogr.Ges.Naturhist.Mus. Vol. Heft 30, Luebeck. 2.Reihe. pg. 84-121.1 pl.
 Hustedt, F. (1925) Bacillariales aus Schleisien. II. Nachtrag. Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie. - Vol. 13 pp. 345–357, 5 fig.
 Hustedt, F. (1925) Die europaeischen Suesswasserarten der Gattung Melosira Ag. Verhandlungen der Internationalen Vereinigung fuer theoretische und angewandte Limnologie. Vol. 3. pg. 191-202.
 Hustedt, F. (1926) Grundung einer zentralstelle fur diatomeen-literatur. Archiv fur Hydrobiologie - Vol. 18 pp. 1 pp.
 Hustedt, F. (1926) Thalassiosira fluviatilis nov. sp., eine Wasserblute im Wesergebiet. Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft. - Vol. 43 No. 10 pp. 565-.
 Hustedt, F. (1926) Untersuchungen uber den bau der diatomeen, II-III. Berichten der Deutschen Botanischen Gesellschaft - Vol. 44 No. 6 pp. 394–402 
 Hustedt, F. (1926) Untersuchungen ueber den Bau der Diatomeen, I - XII. (1926-35). Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft. 1926 - 1935.
 Hustedt, F. (1926) Zur Herstellung von Diatomeen-Einzelpraeparaten. Mikroskopie fuer Naturfreunde. Vol. 2(3). pg. 89-93.
 Hustedt, F. (1927) Bacillariales aus dem Ackikosee in Japan. Archiv fur Hydrobiologie und Planktonkunde. - Vol. 18 pp. 155–172.
 Hustedt, F. (1927) Die Kieselalgen Deutschlands, Osterreichs und der Schweiz unter Beruchsicht. Kryptogamen Flora von Deutschland, Osterreich und der Schweiz. L. Rabenhor - Vol. 7 No. 1 pp. 1–272, fig. 1-114. 
 Hustedt, F. (1927) Fossile Bacillariaceen aus dem Loa-Becken in der Atacama-Wueste, Chile. Archiv fuer Hydrobiologie. Vol. 18. pg. 224-261.
 Hustedt, F. (1927) Kritische Bemerkungen zu dem Aufsatze von Dr. H. Bethge: Melosira und ihre Planktonbegleiter. Archiv fuer Hydrobiologie. Vol. 18. pg. 173-179..
 Hustedt, F. (1928) Die Ortsbewegung der Diatomeen. Mikrokosmos. Vol. XXII(1). pg.1-4. ((1928/29))
 Hustedt, F. (1928) Untersuchungen uber den Bau der Diatomeen, IV-VI. Berichten der Deutschen Botanischen Gesellschaft - Vol. 46 No. 2 pp. 148–164, taf. 3 
 Hustedt, F. (1929) Untersuchungen uber den bau der diatomeen. IX. Berichten der Deutschen Botanischen Gesellschaft - Vol. 47 pp. 59–69
 Hustedt, F. (1929) Untersuchungen uber den bau diatomeen, VII-VIII. Berichten der Deutschen Botanischen Gesellschaft - Vol. 47 No. 2 pp. 101–110, taf. 3
 Hustedt, F. (1929) Vom sammeln und praparieren der Kieselalgen sowie Angaben uber untersuchung. Handbuch der Biologischen Arbeitsmethoden - Vol. 11 No. 4 pp. 1–99
 Hustedt, F. (1929) Vori Sammeln und Präparieren der Kieselalgen sowie Angaben über Untersuchungs und Kulturmethoden. In: Abderhalden Handb. biol. Arbeitsmeth., Abt. 9, 4, 1. Berlin-Wien : 1-99.
 Hustedt, F. (1930) Bacillariophyta (Diatomeae). In: Die Süsswasser-Flora Mitteileuropas. 10. Jena : 1-466.
 Hustedt, F. (1930) Die Kieselalgen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz mit Beruecksichtigung der uebrigen Laender Europas sowie der angrenzenden Meeresgebiete. Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft mbH, 1930.Dr. L. Rabenhorst‘s Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Bd. 7 : Die Kieselalgen : 1.Teil.
 Hustedt, F. (1930) Die Suesswasser-Flora Mitteleuropas: Heft 10: Bacillariophyta (Diatomeae). Jena : Fischer, 1930.
 Hustedt, F. (1930) Repertoire des protistes nouveaux: Protophyta : 2.Chrysophyta: b)Diatomeae. Annales de Protistologie. Vol. II. pg. 213-218.
 Hustedt, F. (1931) Diatomeen aus dem Feforvatn in Norvegen. Archiv fur Hydrobiologie. - Vol. 22 pp. 537–545.
 Hustedt, F. (1931) Die Kieselalgen Deutschlands, Osterreichs und der Schweiz unter Beruchsich. Kryptogamen-Flora von Deutschland, Osterreich und der Schweiz. L. Rabenhor - Vol. 7 No. 2 pp. 1–576., fig. 543-1008.
 Hustedt, F. (1934) Die Diatomeenflora von Poggenpohls Moor bei Dotlingen in Oldenburg. Abhandlungen und Vortragen der Bremer Wissenschaftlichen Gesellschaft. Jah - pg.362-403.
 Hustedt, F. (1935) Suesswasser-Diatomeen. Bruxelles : Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge, 1949.Exploration du Parc National Albert : Mission H. Vol. Damas. pg. Fascicule 8. 
 Hustedt, F. (1935) Untersuchungen uber den Bau der Diatomeen. XII. Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft, Jahrgang 1935. - Vol. 53 No. 2 pp. 246–264, 1 pl.
 Hustedt, F. (1936) Die fossile Diatomeenflora. in den Ablagerungen des Tobasees auf Sumatra. Arch. Hydrobiol. Suppl. 14: 143-192.
 Hustedt, F. (1937) Systematische und ökologische Untersuchungen über die Diatomeen-Flora von Java, Bali und Sumatra nach dem Material der Deutschen Limnologischen Sunda-Expedition. Arch. Hydrobiol. Suppl. 15: 187-296.
 Hustedt, F. (1939) Diatomeen aus den Pyrenaen. Berichten der deutschen botanischen Gesellschaft, Jahrgang 1938. - Vol. 56 No. 10 pp. 543–572, 1 pl.
 Hustedt, F. (1939) Die Diatomeenflora des Kiistengebietes der Nordsee vom Dollart bis zur Elbemundung I. Abh. naturw. Ver. Brem. 31: 572-677.
 Hustedt, F. (1939) Systematische und okologische Untersuchungen uber die Diatomeen Flora. Archiv fur Hydrobiologie, Suppl. - Vol. Suppl. Bd.16 No. 1 pp. 274–394 (+ 13 tables and 5 additions).
 Hustedt, F. (1942 a) Süsswasser-Diatomeen des indomalayischen Archipels und der Hawai-Inseln. Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie 42: 1–252.
 Hustedt, F. (1942 b) Die Diatomeenflora einiger Hochgebirgsseen der Landschaft Davos in der Schweizer Alpen. Intern. Rev. ges. Hydrobiol. u. Hydrographie. 43 (1/3).
 Hustedt, F. (1942 c) Aerophile Diatomeen in der Nordwestdeutschen Flora. Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft. - Vol. 60 No. 1 pp. 55–73.
 Hustedt, F. (1944) Neue und wenig bekannte Diatomeen. Ber. Deut. Bot. Ges. 1943. 61(5): 271-290. 1 Tafel.
 Hustedt, F. (1945-1950) - Die Diatomeenflora norddeutscher Seen mit besonderer Beriicksichtigung des holsteinischen Seengebietes. Arch. Hydrobiol. 41: 392-414. 42: 329-458, Taf. 21-41.
 Hustedt, F. (1949 a) Diatomeen von der Sinai-Halbinsel und aus dem Libanongebiet. Hydrobiologia 2: 24–55.
 Hustedt, F. (1949 b) Süsswasser-Diatomeen aus dem Albert-Nationalpark in Belgisch-Kongo. Expl. Park Nat. Albert 8: 1-199.
 Hustedt, F. (1952 a) Neue und wenig bekannte Diatomeen. III. Phylogenetische Variationen bei den rhaphidioiden Diatomeen. Ber. dtsch. Bot. Ges. 65: 133-144.
 Hustedt, F. (1952 b) Neue und wenig bekannte Diatomeen. IV. Botaniska Notiser 4: 366-410. 
 Hustedt, F. (1953) Diatomeen aus dem Naturschutzgebiet Seeon. Arch. Hydrobiol. 47 (4).
 Hustedt, F. (1954) Neue und wenig bekannte Diatomeen. VI. Ber. dtsch. Bot. Ges. 67: 269- 280.
 Hustedt, F. (1954) Die Diatomeenflora der Eifelmaare. Arch. Hydrobiol. 48(4): 451-496.
 Hustedt, F. (1955 a) Die grundsätzliche Structur der Diatomeen-Membran und die taxonomische Auswertung elektronenmikroskopischer Diatomeenaufnahmen. Bot. Notiser, 108, 4 446-460.
 Hustedt, F. (1955 b) Zellteilungsfolge und Variabilitat bei Diatomeen. Arch. Mikro- biol., 21, 4 : 391-400.
 Hustedt, F. (1955 c) Neue und wenig bekannte Diatomeen. VII. Ber. dtsch. Bot. Ges. 68: 121- 132.
 Hustedt, F. (1955 d) Marine Littoral Diatoms of Beaufort, North Carolina. Duke Univ. Mar. St. Bull. No. 6. Durham. North Carolina.
 Hustedt, F. (1956) Kieselalgen (Diatomeen). Stuttgart: 1-70.
 Hustedt, F. (1956) Diatomeen aus dem Lago Maracaibo in Venezuela. In: GESSNER: Ergebnisse der Venezuela Expedition 1: 93-140.
 Hustedt, F. (1958) Preparation und Untersuchungsmethoden fossiler Diatomeen. In: H. Freund Handbuch der Mikroskopie in der Technik. 2, 3. Frankfurt am Main : 425-450.
 Hustedt, F. (1965) Neue und wenig bekannte Diatomeen. IX. SuBwasserdiatomeen aus Brasilien, insbesondere des Amazonasgebietes. Int. Rev. ges. Hydrobiol. 50: 391-410.
 Hustedt, F. (1967) Zellteilungsmodus und Formwechsel bei Diatomeen. Nova Hedwigia, 13, 3/4 : 397-401.
 Hustedt, F. (1927-1966) Die Kieselalgen. 1-3. In: Rabenhorst's Kryptogamen-Flora Deutschland Österreichs und der Schweiz. VII. Leipzig. 1 - 1927-1930 1-925; 2 - 1931-1959 : 1-845; 3 - 1961-1966 : 1-816.
Также таблицы с рисунками Хустедта печатали в научном издании, известном как атлас Шмидта. В целом, в нём были опубликованы рисунки 500 его новых видов.

Примечания 

Биологи Германии
Коллекционеры Германии